XXY peut désigner :
 XXY, un film réalisé par Lucía Puenzo en 2007 ;
 XXY, un album du groupe suisse les Young Gods ;
 47,XXY ou syndrome de Klinefelter, une aneuploïdie qui se caractérise chez l'humain par un chromosome sexuel X supplémentaire.